

Toponyme 

 Funiculaire Rokkō, un funiculaire japonais ;
 Île de Rokkō, deuxième île artificielle dans Kobe au Japon ;
 Monts Rokkō, un massif montagneux du Japon ;
 Rokkō Liner, une ligne de métro automatique sur pneus à Kobe au Japon ;
 Téléphérique Rokkō Arima, au Japon.